Чебачий — железнодорожная станция (населённый пункт) в Карасукском районе Новосибирской области. Входит в Благодатский сельсовет. Раньше упоминался как обгонный пункт Чебачий.

География 
Площадь населённого пункта — 2 гектара.

Население

Инфраструктура 
В населённом пункте по данным на 2007 год отсутствует социальная инфраструктура.

Примечания 

Населённые пункты Карасукского района